Stenocypris är ett släkte av kräftdjur. Stenocypris ingår i familjen Cyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Stenocypris